Svenska Mästerskapet 1905 — чемпіонат Швеції з футболу. Проводився за кубковою системою. У чемпіонаті брали участь 52 клуби. 

Чемпіоном Швеції став клуб «Ергрюте» ІС (Гетеборг).

Півфінал 
15 жовтня 1905 «Ергрюте» ІС (Гетеборг) — «Єфле» ІФ (Євле) (технічна поразка)

15 жовтня 1905 ІФК Стокгольм — АІК Стокгольм 4:4

22 жовтня 1905 ІФК Стокгольм — АІК Стокгольм 3:0

Фінал 
29 жовтня 1905 «Ергрюте» ІС (Гетеборг) — ІФК Стокгольм 2:1

Регіональні групові турніри 1905 року

Стокгольмська група 
Клас 1

Клас 2

Гетеборзька група 
Клас 1

Клас 2

Посилання 
 Сезони 1896-1924 
 Історія 1896-1925 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція